Arseniů, kteří jsou uctíváni jako světci, je více: 

 Arsenius Poustevník
 Arsenius (srbský biskup) 
 Arsenius (biskup twerský)